Ге́рцог — твёрдый вариант транскрипции немецкой фамилии . Известные носители:

 Герцог, Джеймс Барри (1866—1942) — премьер-министр Южно-Африканского Союза.
 Герцог, Ицхак (род. 1960) — израильский политик, сын Хаима Герцога.
 Герцог, Ицхак Айзик (1888—1959) — главный раввин Израиля и Северной Ирландии, отец Хаима Герцога.
 Герцог, Павел Фёдорович (1830—1883) — русский психиатр, доктор медицины, один из основателей Петербургского общества психиатров.
 Герцог, Теодор (1880—1961) — немецкий ботаник, бриолог и путешественник, педагог.
 Герцог, Фабрис (род. 1994) — швейцарский хоккеист.
 Герцог, Фёдор Иванович (1785—1853) — русский медик, психиатр, доктор медицины и хирургии.
 Герцог, Хаим (1918—1997) — президент Израиля, отец Ицхака Герцога. Примечания